Kenscoff kan syfta på

Haiti 

 Kenscoff (kommun), Ouest, 
 Kenscoff (ort), Ouest,